Кущак () — прізвище польського походження. Відомі носії:
 Андрій (Кущак) — український православний діяч
 Томаш Кущак — польський футболіст

Польські прізвища